Зава́льна ву́лиця — назва вулиці в деяких містах різних країн колишнього СРСР.

Завальна вулиця — вулиця в місті Київ.

Завальна вулиця — вулиця в місті Пінськ.

Вулиці